John Hocking (jurist) (1957), strafadvocaat en griffier van het Joegoslavië-tribunaal en het Internationale Residumechanisme voor Straftribunalen
 John C. Hocking (1960), fantasyschrijver